Максимилиа́н Юрьевич (Георгиевич) Арно́льд (1838—1897) — русский архитектор, техник-строитель, профессор архитектуры.

Биография 
Родился в Тамбовской губернии в семье обер-офицера. В 1856 году окончил Петербургское строительное училище со званием архитекторского помощника. Получил чин коллежский секретарь. В 1856 году назначен на должность помощника архитектора строительно-дорожной комиссии Нижегородской губернии, командирован для изыскательных работ по прокладке железной дороги между Волгой и Доном.

20 марта 1857 года зачислен в главное строительное управление МВД в Санкт-Петербурге, принимал участие в постройке нового шпиля над колокольней Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

В 1858 году назначен помощником архитектора строительной и дорожной компании в Нижегородской губернии. С 1862 года помощник архитектора 1-го окружного техническо-строительного комитета МВД, принимал экзамены у техников-строителей. К 1868 году получил чин коллежский асессор. В 1860-х годах занимался строительством ряда зданий для Московско-Курской железной дороги, в том числе возвёл деревянное здание Нижегородского вокзала в Москве.

С 1872 года возглавлял кафедру истории архитектуры в Строительном училище и Инженерной академии Санкт-Петербурга. В 1873 году за научную деятельность был удостоен звания инженера-архитектора.

Во время Русско-турецкой войны — сотрудник уполномоченного по строительству лазаретов в тылу действующей армии. Руководил строительством нескольких зданий для учреждений Красного Креста. В 1874—1877 годах заканчивал постройку храма Св. Владимира в Херсонесе по проекту архитектора Д. И. Гримма.

По рекомендации архитектора А. К. Бруни в 1880 году направлен в Томск для сооружения здания Томского университета (1880—1881). Был отстранен от работ. В 1880 году ему было поручено также восстановление обрушившегося в 1850 году Троицкого кафедрального собора.

В 1883—1884 годах — на должности городского архитектора города Красноярска.

В 1880-х годах строил лютеранскую церковь в Тарту совместно с И. С. Китнером и В. А. Шрётером.

Переведён в Забайкалье. До 1888 года состоял в должности младшего архитектора Забайкальской казённой палаты. С 1888 года — заведующий 2-м отделением казённой палаты Читы. В 1890—1893 годах входил в комиссию по постройке здания почты и телеграфа. Участвовал в проектировке и строительстве винной монополии акцизного управления, Триумфальной арки.

В Севастополе к 1890 году было закончено по его проекту здание Яхт-клуба.

Писал статьи по вопросам строительной механики для журнала «Зодчий». Почётный мировой судья. Являлся членом Петербургского общества архитекторов.

Умер в Чите  года.

Был женат дважды: сначала на Надежде Андреевне Загуляевой, затем — на Ольге Никаноровне Ильинской (1852—1932).

Основные проекты 

 Нижегородский вокзал (1860—1861, Москва), не сохранился;
 Дом художника (1876, Севастополь);
 Владимирский собор (Херсонес Таврический), по проекту Д. И. Гримма (1874—1877, Севастополь);
 Здание женской гимназии (1882, Красноярск, пр. Мира, 83), ;
 Торговый дом Н. Г. Гадалова (1884, Красноярск, пр. Мира, 88), ;
 Здание мужской гимназии, совместно с Е. Н. Александровым (1889—1891, Красноярск, ул. Ленина, 70), ;
 Лютеранская церковь, совместно с И. С. Китнером и В. А. Шрётером (1880-е, Тарту);
 Здания почтово-телеграфной конторы (1893, Чита).

Библиография 
 Два слова в ответ г. Р. К. // Зодчий. — 1873. — Вып. 1. — С. 17.
 Дом Красноярской женской гимназии // Зодчий. — 1885. — Вып. 7-8. — С. 49—51.
 Дом предварительного заключения в Петербурге // Зодчий. — 1877. — Вып. 1. — С. 9.
 К вопросу о конкурсах // Зодчий. — 1872. — Вып. 4. — С. 60—63; Вып. 5. — С. 66—68; Вып. 6. — С. 80—84.
 Конкурсный проект женской исправительной тюрьмы в Петербурге // Зодчий. — 1872. — Вып. 10. — С. 158—166.
 Нагревательные приборы воздушного отопления // Зодчий. — 1885. — Вып. 5-6. — С. 38—41.
 О равновесии клина. (Вступление к исследованию устойчивости сводов) // Зодчий. — 1879. — Вып. 2. — С. 19—27; Вып. 5. — С. 63—67; Вып. 9
 Очерк архитектурной деятельности в г. Севастополе // Зодчий. — 1877. — Вып. 1. — С. 7—8.
 Расчет аналитической стропильной фермы // Зодчий. — Вып. 10. — С. 119—128,
 Расчет ферм методом Риттера // Зодчий. — 1873. — Вып. 10-11. — С. 114—121.
 Случай из строительной практики // Зодчий. — 1885. — Вып. 3-4. — С. 18—22.
 Храм св. Владимира в Херсонесе. Расчет устойчивости // Зодчий. — 1875. — Вып. 10—12. — С. 124—129.
 Цинковые кровли, предложенные строителям храма в Херсонесе//Зодчий. 1877. Вып. 2. С. 16-17.

Примечания

Литература 
 Иманакова Е. Г. Арнольд, который построил дом // Чита литературная. — 1998. — № 3;
 Лобанов В. Г. Старая Чита. — Чита, 2001.
 Гринберг Ю. И., Слабуха А. В. М. Г. Арнольд // Енисейский энциклопедический словарь. — Красноярск, 1998.
 Попов А. И. Томск — : Госстройиздат, 1959. — С. 70—72
 Залесов В. Г. Арнольд Максимилиан Георгиевич // Биографический словарь архитекторов г. Томска // Вестник ТГАСУ. — 2001.
 Залесов В. Г. Архитекторы Томска (XIX — начало XX века). Арнольд Максимилиан Юрьевич

Ссылки 
 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Москвы
Архитекторы Крыма
Архитекторы Севастополя
Архитекторы Томска
Архитекторы Красноярска
Преподаватели Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Архитекторы Читы
Архитекторы Украины
Члены Петербургского общества архитекторов
Архитекторы Тарту